Foster kan syfta på följande:

 Foster, den ofödda avkomman hos däggdjur
 Foster (namn), ett efternamn

Geografi

Antarktis 

 Foster (udde),

USA 

 Foster (ort i USA, Missouri), Bates County, 
 Foster (ort i USA, Oklahoma), Garvin County, 
 Foster (ort i USA, Rhode Island), Providence County,

Se även 
 Mount Foster

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar